Hollern heißen folgende geographische Objekte:

 Hollern (Eching), Ortsteil der Gemeinde Eching, Landkreis Freising, Bayern
 Hollern (Unterschleißheim), Stadtteil von Unterschleißheim, Landkreis München, Bayern
 Hollern (Hollern-Twielenfleth), ehemalige Gemeinde und Ortsteil von Hollern-Twielenfleth, Landkreis Stade, Niedersachsen
 Hollern (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Hollern (Gemeinde Rohrau), Katastralgemeinde von Rohrau, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich

Siehe auch:
 Hollerner See